Rio Laranjeiras (Santa Catarina) — rio brasileiro do estado de Santa Catarina
Rio Laranjeiras (Paraíba) — córrego brasileiro da microrregião de João Pessoa no estado da Paraíba
Rio Laranjeiras (Paraná) — rio brasileiro do estado do Paraná